Aleixki (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Aleixki (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia